Bodde ist der Familienname folgender Personen:

 Derk Bodde (1909–2003), US-amerikanischer Sinologe und China-Historiker
 Johann Bernhard Bodde (1760–1833), deutscher katholischer Theologe, Philosoph, Naturwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Botte